{| style="float:right"
 | 
«Розмальована вуаль» () — американська екранізація однойменного роману британського письменника Сомерсета Моема, яка вийшла на екрани в кінці 2006 року. Головні ролі в ньому виконали Едвард Нортон та Наомі Воттс. Раніше роман уже екранізувався в 1934 році; тоді головну роль виконала Грета Гарбо.

Сюжет 
«Розмальована вуаль» — любовна історія, яка розгортається у 1920-і роки. Молода британська пара Волтер (лікар, походить із середнього класу) і Кітті Фейн (аристократка), одружилися не за взаємною любов'ю, переїздять у Шанхай, де Кітті за деякий час розпочинає таємний роман з Чарлі Таунсендом. Волтер розкриває зраду й, аби помститися своїй дружині, вирішує прийняти пропозицію працювати лікарем в маленькому віддаленому місті, яке страждає від епідемії холери. Кітті зрозуміла від коханця, що їй не вдасться одружитись із ним. Таунсенд передбачувано відмовився, і Кітті змушена їхати разом з Волтером. Після двох тижнів виснажливої подорожі подружжя опиняються в покинутому поселенні, жителі якого один за іншим вмирають від холери. Волтер майже увесь час проводить у лікарні, в той час як Кітті сумує вдома. Одного разу вона вирішується вибратися до лікарні, де працює чоловік, і виявляє там дитячий притулок, яким опікуються кілька черниць. Спостерігаючи за подіями, Кітті переймається повагою до свого чоловіка, і з часом починає допомагати черницям з дітьми. Це справляє відповідне враження на Волтера; між подружжям знову спалахує пристрасть, проте незабаром Кітті дізнається, що вагітна, і швидше за все ця дитина — не Волтера. Сам Волтер вирішує прийняти дитину, але з власної необачності підхоплює бактерію холери і помирає. Фінальна сцена: Кітті зі своїм сином у Лондоні купує квіти і на вулиці раптово зустрічає Чарлі Таунсенда. Вони обмінюються холодними привітаннями, Таунсенд пропонує їй зустрітися, але Кітті відмовляє йому в цьому. Коли її син запитує, хто ця людина, Кітті відповідає йому: «Ніхто».

У ролях 
 Наомі Воттс — Кітті Фейн
 Едвард Нортон — Волтер Фейн
 Тобі Джонс — Веддінгтон
 Діана Рігг — мати-настоятелька
 Лев Шрайбер — Чарлі Таунсенд

Українське закадрове озвучення

Старе багатоголосе закадрове озвучення студії «Так Треба Продакшн» (2013) 
 Ролі озвучували: Анатолій Пашнін, Дмитро Терещук, Людмила Чиншева, Наталія Денисенко

Нове багатоголосе закадрове озвучення студії «Так Треба Продакшн» (2020) 
 Ролі озвучували: Юрій Гребельник, Володимир Терещук, Юлія Шаповал, Антоніна Хижняк

Касові збори 
«Розмальована вуаль» зібрала $ 8,060,487 у Сполучених Штатах та Канаді і $ 14,525,904 на інших територіях за загальною сумою в $ 22,586,391.

Під час показу в Україні, що розпочався 8 березня 2007 року, протягом перших вихідних фільм зібрав $62,178 і посів 3 місце в кінопрокаті того тижня. Фільм опустився на п'яту сходинку українського кінопрокату наступного тижня і зібрав за ті вихідні ще $34,198. Загалом фільм в кінопрокаті України пробув 2 тижні і зібрав $136,879, посівши 89 місце серед найбільш касових фільмів 2007 року.

Цікаві факти 
 Зйомки фільму проходили наприкінці 2005 — початку 2006 року у Китаї, в околицях Пекіна та Шанхая.
 На роль Кітті Фейн в різні роки виявляли інтерес такі акторки як Меріл Стріп та Ніколь Кідман.
 Початковий задум продюсерів фільму зводився до імен Нортона і Воттс, проте на місце режисера планувалося призначити німецьку володарку премії «Оскар» за «Ніде в Африці» Кароліну Лінк. До проекту виявила зацікавленість Кідман, і Воттс (відома своєю близькою дружбою з Кідман) залишила проект. Трохи пізніше продюсерам вдалося вмовити Наомі Воттс на участь у фільмі за допомогою режисера Джона Каррана, який вже знімав раніше Воттс у сімейній драмі «Ми тут більше не живемо».

Нагороди 
 2006 — премія «Золотий глобус» за «найкращий саундтрек» (Александр Деспла)

Примітки

Посилання 
 
 0,4003323. Story? Coll = cl-movies Стаття в газеті LA Times про виробництво картини
 Повідомлення на сайті Yahoo! Movies про зйомки «Розмальований вуалі» 
 Інтерв'ю Едварда Нортона журналу New York Magazine 

Екранізації творів Сомерсета Моема
Фільми з музикою Александра Деспла
Фільми про вагітність
Фільми англійською мовою
Фільми-драми США
Фільми-драми Китаю